Albino je lahko:

 lastnost osebe z albinizmom
 Albino (osebno ime)
 Albino, Bergamo (Italija)